Slechtvalk (Falco peregrinus), een vogel uit de familie van de Falconidae
 Slechtvalk (band), Nederlandse metalband